The Amazing Race 2 est la deuxième saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle met en vedette onze équipes de deux avec une relation préexistante dans une course autour du monde. La première a eu lieu le  et la finale le .

Les amis d'enfance Chris Luca et Alex Boylan ont gagné cette édition de la course.

La saison complète est sortie en DVD le  en exclusivité sur Amazon.com.

Production

Tournage et développement
La deuxième saison de The Amazing Race a voyagé plus de 83 000 kilomètres en 28 jours, sur 5 continents et 8 pays différents. Le tournage s'est passé entre janvier et . Les nouveaux pays visités sont le Brésil, la Namibie, Hong Kong, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La course visite aussi pour la première fois l'Amérique du Sud et l'Océanie.

Les Routes Markers ont changé de couleur cette saison, passant du jaune et blanc au jaune et rouge. Aussi, les Cluebox ont fait leurs débuts. Commençant cette saison, le présentateur Phil Keoghan se tient à l'arrêt au stand à chaque étape de la course, accueillant toutes les équipes au lieu de se contenter d'accueillir la dernière équipe arrivée.

Casting
Onze équipes ont participé à la deuxième saison de The Amazing Race, avec un casting mettant en vedette des jumeaux, un duo de mère et fille, de frère et sœur, des grands-mères, et des amis d'enfance.

Oswald et Danny ont eu la chance de revenir et de participer à la saison 11, le All-Star.

Marketing
Cette saison a eu deux commanditaires officiels : American Airlines et Royal Caribbean Cruise Line. Ces deux commanditaires ont fourni les prix donnés à certaines équipes arrivées premières au Pit Stop.

Résultats
Les équipes suivantes ont participé à cette édition de The Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Les pays affichés sous forme de drapeau sous les différentes étapes sont ceux dans lequel était le Pit Stop de cette étape. À noter que ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré en ordre d'arrivé :

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)